Открытый чемпионат Уэльса по снукеру 2006 () — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил в Newport Centre, Ньюпорт, Уэльс, с 27 февраля по 5 марта 2006 года. Победителем турнира стал Стивен Ли, обыгравший в финале Шона Мёрфи со счётом 9:4.

Результаты

Финал

Примечания

Ссылки 

 Результаты турнира на snooker.org 

Открытый чемпионат Уэльса по снукеру
2006 год в снукере
2006 год в Уэльсе
Спортивные соревнования в Ньюпорте
Спорт в Великобритании в 2006 году
Февраль 2006 года